Вршачки-Ритови () — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживал 91 житель (по переписи населения 1991 года — 156 жителей).

Демография 
В селе Вршачки-Ритови, по переписи 2002 года проживали 77 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,0 год (36,1 года у мужчин и 48,6 года у женщин). В селе есть 37 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,46.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины